Вале́рий Афана́сьев: Афанасьев, Валерий Алексеевич (род. 1949) — актёр театра и кино.
 Афанасьев, Валерий Павлович (род. 1947) — пианист и дирижёр, прозаик, поэт, эссеист.
 Афанасьев, Валерий (род. 1982) — латвийский футболист.